Válečný kříž může být:

československé vyznamenání
 Československý válečný kříž s dvěma variantami:
 Československý válečný kříž 1914–1918 
 Československý válečný kříž 1939

francouzské vyznamenání
 Croix de guerre, česky Válečný kříž

německá vyznamenání s názvem Kriegsverdienstkreuz

 Válečný záslužný kříž
 Válečný záslužný kříž (Brunšvicko)
 Válečný záslužný kříž (Lippe)
 Válečný záslužný kříž (Sasko)

slovenské vyznamenání
 Slovenský válečný vítězný kříž

další vyznamenání

 Válečný kříž (Belgie)
 Válečný kříž (Lucembursko)
 Válečný kříž (Řecko)

Ocenění s kříži